Се́ргиевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области России. Входит в состав Покрово-Марфинского сельсовета.

География 
Деревня находится в центрально-западно-южной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, 2,5 км к юго-западу от Покрово-Марфино, 30 км к западу от Знаменки и в 45 км к юго-западу от Тамбова. Расположена при одноимённом пруде.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, относительно сухой, с тёплым летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период. Снежный покров устанавливается в середине декабря и держится в течение 138 дней.

Топоним 
Главное название (Сергеевка, затем Сергиевка) связано с именем помещика Сергея Житова. И второе (Фролово) связано с именем последующего владельца деревни Семёна Фролова.

История 
Согласно «Планам дач генерального и специального межевания» на территории Сергиевки действовала дача.

«Земля проданная от Межевой Канцелярии подполковнику Ивану Павлову. Дата межевания: 26 октября 1780 года.»

Деревня являлась владельческой. С начала основания деревни владельческие крестьяне принадлежали коллежскому советнику Фёдору Ивановичу Житову (1788 г.р). Позже, майор Михаил Семёнович Фролов (1816 г.р) покупает у Житова крестьян вместе с деревней. Так одна деревня разделилась на 1-ую и 2-ую Сергиевки. В 1-ой были крестьяне Фролова, а во 2-ой (находилась к югу от 1-ой) Житова.

Деревня упоминается, как сельцо в X ревизии, тогда в 1856 году деревня насчитывала 21 крестьянский двор с населением мужского пола: дворовых — 31, крестьян 54. Население женского пола — 78 душ, всего 163 жителя. Принадлежала жене Михаила Фролова -  г. Варваре Дмитриевне Фроловой (1828 г.р).

Список населённых мест Тамбовской губернии по сведениям 1862 года описывает сельцо Сергиевка Тамбовского уезда 4-ого стана, по правую сторону Воронежского транспортного тракта на г. Усмань, при пруде.

В 1863 году деревня насчитывала 17 дворов, принадлежала помещику майору Михаилу Фролову.

После Отмены Крепостного права: 23 марта 1863 года на сельском сходе в полном числе домохозяев имеющих право голоса, а именно: Василий Харлампиев, Ефим Козьмин, Матвей Гаврилов, Давыд Лукьянов, Ларион Герасимов, Харлампий Яковлев, Матвей Александров, Ефим Борисов, Филип Дмитриев, Степан Иванов и Пётр Антонов единогласно по обоюдному согласию приняли решение выкупить предоставленной по уставной грамотой наделы при содействии правительства с дополнительным платежом от них помещику, они же и составили договор и приложили к нему руки. 1 февраля 1864 года временнообязанные крестьяне в составе 54 человека получили право владеть землёй размером 175 десятин и 1200 сажень выкупленную у помещика Михаила Семёновича Фролова. Границы приобретаемой земли следующая: с двух сторон крестьянский надел примыкает к землям Г. Житовой и Воейковой и отделен от них прудом, сложенного и смежного, с третьей стороны находится земля Г. Фроловой от крестьянской отделяется живым урочищем. За это они должны были заплатить выкупную ссуду в размере 6480 рублей до 1913 года при этом им помогало государство. Находящаяся в прудах рыбья ловля оставалась в распоряжении помещика. Дворовые люди и женщины прав на надел на получили.

В 1880 году 16 домохозяев Сергиевки арендовали у Сухотинского женского монастыря 208 десятин трёхпольной пашни на 6 лет по 5,5 рублей за десятину (оплата 9 мая, 1 октября и 6 декабря). Во всех прочих общинах съемка земли подесятинная отдельными домохозяевами. Паровая земля снималась по 14—20 руб., яровая по 12—18 р. за десятину. Всего крестьяне имели 2,7 десятины надела на душу. Посевы ржи на душу населения — 7. Сдающий надел — 7. Жеребьёвку крестьяне не делали уже 10 лет (Переверстка полей собственно для обмена полосами пашни на счастье по жребию).

В 1884 году деревня упоминается с 24 крестьянскими дворами, жп. 64, м.п. 79, всего 143 жителя.

В 1897 году деревня насчитывала 175 жителей.

В 1910 году деревня насчитывала 26 крестьянских дворов с 175 десятинами земли.

Согласно епархиальным сведениям 1911 года, в то время в деревне насчитывалось 26 крестьянских дворов с населением: мужского пола — 88, женского пола — 95 человек; всего 183 жителя. Входила в состав Покровско-Марфинской волости. В одной из двух Сергиевок имелось одна церковно-приходская школа. Законоучитель священник Василий Митропольский, учительница Ольга Елисеевна Тихомирова.

В 1914 году деревня насчитывала 219 жителей. Престольный праздник 1 октября, имелось имение крестьян Бедновых.

По данным Всесоюзной переписи 1926 года деревня насчитывала 48 домохозяйств, с населением женского пола — 145, мужского — 124, всего 269 жителей.

В году коллективизации в деревне был образован колхоз "Красная звезда", в 1960 году он войдёт в состав Покрово-Марфинского колхоза.

В 1932 году деревня насчитывала 313 жителей.

В 1941 году в деревне насчитывалось 80 домохозяйств.

В 1959 году был проведён электрический свет.

Решением исполкома областного Совета от 11 февраля 1975 г. № 91 2-ая Сергиевка была объединена с деревней 1-ая Сергеевка и исключена из перечня населённых пунктов области.

Население 

На 1862 год	в 16 дворах 158 человек: 77 мужчин, 81 женщина.

В 2002 году в деревне проживало — 59 жителей.

В 2008 году в деревне проживало — 60 жителей.

В 2010 году в деревне проживало — 53 жителя.

В 2017 году в деревне проживало — 37 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература 
 № 344.	Сергиевка // Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885. Вып. 42 : Тамбовская губерния : … по сведениям 1862 года / обраб. ред. А. Артемьевым; сост. и изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. — 1866.

Примечания 

Населённые пункты Знаменского района (Тамбовская область)